Raised by Wolves puede hacer referencia a:

 Raised by Wolves serie de televisión de ciencia ficción.
 «Raised by Wolves», canción de 2011 de la banda Falling in Reverse.
 «Raised by Wolves» canción de la banda U2, incluida en su álbum de 2013 Songs of Innocence
 Raised by Wolves película para televisión de 2017.